Döllnitz ist der Name von:

Ortsteile:
 Döllnitz (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Döllnitz (Kasendorf), Ortsteil der Gemeinde Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Döllnitz (Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Döllnitz (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Döllnitz (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Döllnitz (Schkopau), Ortsteil der Gemeinde Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Fließgewässer:
 Döllnitz (Elbe), linker Zufluss der Elbe bzw. des Hafenbecken in Riesa, Landkreis Meißen, Sachsen
 Döllnitz oder Döllnitzbach, linker Zufluss des Kulmbachs (zur Naab) vor Untersteinbach (Pfreimd), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Döllnitz (Rhin), linker Zufluss des Rhins (Rheinsberger Rhin) nach Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg